

Toponyme 

 Gondorf est une municipalité située dans le land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne ;
 Kobern-Gondorf est une municipalité située dans le land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.

Patronyme 

 Alexandra Gondorf (1986-), présentatrice de télévision allemande ;
 Jérôme Gondorf (1988-), footballeur allemand.